Les élections législatives lettonnes de 1993 se tiennent les 5 et 6 juin 1993 pour élire les 100 membres du parlement letton, la Saeima. Ce sont les premières élections législatives en Lettonie depuis la restauration de l'indépendance en 1991.

Le scrutin est marqué par une très forte participation, à plus de 91 %. Le parti libéral Voie lettonne arrive largement en tête avec 32,4 % des suffrages et 36 députés. Valdis Birkavs devient premier ministre à la tête d'une coalition entre Voie lettonne et l'Union des paysans de Lettonie.

Résultats

Notes et références 

1993
Lettonie, 1993
1993 en Lettonie
Politique en juin 1993